Osoby o nazwisku Ryba:
 Jerzy Ryba – autor tekstów
 O. Hieronim Ryba – kapłan
 Manas Ryba – warszawski Żyd, przedsiębiorca
 Marian Ryba – generał brygady Wojska Polskiego
 Mieczysław Ryba – historyk
 Rudolf Ryba – oficer ZWZ